Résultats détaillés de l’édition 1987 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 12 au .

Faits marquants 
Le tournoi se déroule désormais en janvier, ce qui explique pourquoi les Internationaux d'Australie n'ont pas été disputés en . Le gazon du stade de Kooyong accueille la compétition pour la dernière fois, avant le déménagement en 1988 sur le stade moderne de Melbourne Park.

En l'absence notable de l'ancien numéro un mondial John McEnroe et de l'ancien double vainqueur du tournoi Mats Wilander, le suédois Stefan Edberg conserve difficilement son titre en finale face à l'australien Pat Cash, redoutable attaquant qui va à nouveau faire parler de lui quelques mois plus tard avec sa victoire à Wimbledon. Un autre joueur australien s'illustre dans l'épreuve en la personne de Wally Masur, tombeur du double tenant du titre à Wimbledon, Boris Becker.

Côté féminin, en l'absence de Chris Evert et Steffi Graf, la tchécoslovaque Hana Mandlíková remporte son quatrième et dernier tournoi du grand chelem avec une victoire en deux sets serrés en finale, sur la favorite Martina Navrátilová, qui avait pourtant remporté leurs neuf dernières confrontations. La joueuse américaine se console une nouvelle fois en double avec un cinquième titre consécutif aux côtés de sa partenaire Pam Shriver.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1987
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1987
Tennis en janvier 1987